Die rumänische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Rumänien im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem rumänischen Fußballverband unterstellt. Die rumänische Auswahl ist die stärkste südosteuropäische Mannschaft, konnte sich aber bisher nicht für ein großes Turnier qualifizieren.

In der Qualifikation zur EM 2017 traf die Mannschaft auf Frankreich, Ukraine, Griechenland und Albanien und belegte den zweiten Platz.

In der FIFA-Weltrangliste belegt Rumänien Platz 36. (Stand März 2017)

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Europameisterschaft

Olympische Spiele

Algarve-Cup 
Die Nationalmannschaft nahm zweimal am Algarve-Cup teil und spielte dabei in Gruppe C, in der zunächst die schwächeren Mannschaften gegeneinander antreten. Dabei konnte 2010 die Gruppe als Sieger abgeschlossen und das anschließende Platzierungsspiel um Platz 7 gegen Finnland, den Vierten der Gruppe A gewonnen werden.

Aktueller Kader

Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder 
Alle Ergebnisse aus rumänischer Sicht.

In der Qualifikation zur EM 2013 traf Rumänien erstmals auf  Deutschland und die Schweiz.

Deutschland

Schweiz

Österreich

Siehe auch 
 Rumänische Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 Frauennationalmannschaft beim rumänischen Verbandes
 Rumänien auf der FIFA-Homepage

Rumänien
 
Fussball Frauen
Frauensport in Rumänien